Чурумуко има више значења:

 Општина Чурумуко (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чурумуко (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику